Великолепный (фильм, 1973) — оригинальное название «Le magnifique», в главной роли Жан-Поль Бельмондо
 Великолепный (фильм, 1999) — оригинальное название «Boh lee chun», в главной роли Джеки Чан.
 Великолепный (фильм, 2008) — оригинальное название «Il divo», режиссёр Паоло Соррентино.